OB, Ob, ob eller Ob' kan syfta på: 

 OB – arbete på obekväm tid på dygnet, Obekväm arbetstid
 OB-buss – ett större fordon , varifrån man kan sända radio eller TV
 OB – IATA:s kod för Astrakhan Airlines
 16563 Ob – asteroid i Asteroidbältet, se Lista över småplaneter (16501–17000)
 OB – en fotbollsklubb i Danmark, se Odense BK
 OB (företag) – tampongtillverkare i Tyskland
Ob - flod i Ryssland

Geografi

Antarktis 

 Ob' (strömfåra)

Ryssland 

 Ob' (vattendrag) – en flod i Perm kraj, 
 Ob – en flod 
 Ob, Ryssland – en ort, Novosibirsk oblast i Sibirien 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar